Foston – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Foston – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Foston – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Foston – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Foston on the Wolds – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)